Batha – region w Czadzie
 Batha – rzeka w Czadzie